Herman III – hrabia Kalvelage
 Herman III – margrabia Werony i Badenii